Crowhurst – centro abitato dell'Inghilterra nell'East Sussex
Crowhurst – centro abitato dell'Inghilterra nel Surrey
Crowhurst – film del 2017
Donald Crowhurst – imprenditore e navigatore inglese